Gebrauch steht für
 jede Handlung, die mit dem Verwendungszweck eines Gegenstandes in adäquatem Ursachenzusammenhang steht, siehe Gebrauchsgegenstand
 Brauch, Brauchtum

Siehe auch:
 Nutzung, Verwendung